Bank of New Zealand Building ist der Name folgender Gebäude in Neuseeland:

 Bank of New Zealand Building (Auckland)
 Bank of New Zealand Building (Akaroa)
 Bank of New Zealand Building (Dannevirke)
 Bank of New Zealand Building (Dunedin)
 Bank of New Zealand Building (Eltham)
 Bank of New Zealand Building (Kaiapoi)
 Bank of New Zealand Building (Kaikohe)
 Bank of New Zealand Building (Kohukohu)
 Bank of New Zealand Building (Lawrence)
 Bank of New Zealand Building (Matamata)
 Bank of New Zealand Building (Oamaru), Baudenkmal in der Region Otago auf der Südinsel
 Bank of New Zealand Building (Port Chalmers)
 Bank of New Zealand Building (Rangiora)
 Bank of New Zealand Building (Rongotea)
 Bank of New Zealand Building (Waikouati)
 Bank of New Zealand Building (Wanganui)
 Bank of New Zealand Building (Customhouse Quai, Wellington)
 Bank of New Zealand Building (Lambton Quai, Wellington)
 Bank of New Zealand Building (Manners Street, Wellington)